Saint-Cyran (1581-1643) – nome con cui è maggiormente conosciuto Jean Duvergier de Hauranne, teologo giansenista francese, abate di Saint-Cyran-en-Brenne
 Paul-Edme Crublier de Saint-Cyran (1738-1793) – militare e matematico francese
 Saint-Cyran-du-Jambot – comune francese nel dipartimento dell'Indre